Kamp henviser til:

 Kampesten
 Krig eller slag
 Fodboldkamp
 Kamp (flod)